

Patronyme
 Adolphe Ernest Raguet de Liman-Brancion (1803-1855), militaire français ;
 Alexandre Raguet (1789-1851), homme politique français ;
 Émile Raguet (1854-1929), missionnaire chrétien belge ;
 Jean-François Raguet (1944), philosophe français ;
 Eugène Émile Raguet, architecte et sculpteur français.

Homonymie de patronyme